Ива́н Кондаков: Кондаков, Иван Иванович (1875—1940) — российский и советский архитектор.
 Кондаков, Иван Лаврентьевич (1857—1931) — русский химик.
 Кондаков, Иван Петрович (1905—1969) — советский библиотековед, государственный и партийный деятель, преподаватель.